Klippenstein est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1939-1997), joueur de curling canadien
 (né en 1937), homme politique américain
, journaliste américain
Wade Klippenstein (né en 1970), joueur de hockey sur glace canadien

Homonymie de patronyme